Le qualificazioni del singolare  femminile dell'Australian Open 1999 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Aleksandra Olsza (primo turno)
  Jolene Watanabe (ultimo turno)
  Maureen Drake (qualificata)
  Alexandra Stevenson (primo turno)
 n.a.
  Patricia Wartusch (primo turno)
  Amanda Hopmans (primo turno)
  Francesca Lubiani (secondo turno)

  Karin Kschwendt (secondo turno)
  Anna Földényi (secondo turno)
  Kerry-Anne Guse (primo turno)
  Laurence Andretto (primo turno)
  Tina Križan (qualificata)
  Nadia Petrova (qualificata)
  Surina De Beer (secondo turno)
 n.a.
  Marion Maruska (secondo turno)

Qualificate

  Nadia Petrova
  Jill Craybas
  Maureen Drake
  Lenka Němečková

  Erika de Lone
  Tina Križan
  Sandra Kleinová
  Elena Dement'eva

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note 
 

Australian Open 1999